Richard Page (politicus), een Brits parlementslid
 Richard Page (musicus), een Amerikaans zanger en bassist